Onderdistrict in Indonesië
 Babakancikao (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Purwakarta in de provincie West-Java
Plaats in Indonesië
 Babakancikao (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Purwakarta in de provincie West-Java